Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 9 и 11 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в прыжке в длину являлась Тианна Бартолетта из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,70 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 9 августа 2017 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 11 августа 2017 года. Американка Бриттни Риз совершила всего два результативных прыжка, но одного из них (на 7,02 м) оказалось достаточно, чтобы в четвёртый раз выиграть чемпионат мира. Риз повторила достижение толкательницы ядра Валери Адамс по количеству титулов в одном виде на мировых первенствах.

Двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина завоевала первую медаль на главных соревнованиях мирового уровня (Олимпийские игры и чемпионат мира). Россиянка, выступавшая в Лондоне в качестве нейтрального атлета, четыре раза по ходу финала улучшала свой лучший результат сезона (до этого он был равен 6,75 м). Серебряную медаль ей принесла пятая попытка на 7,00 м. Клишина покорила 7-метровый рубеж на летних стартах впервые с 2011 года.

Действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка 2016 года Тианна Бартолетта в заключительной попытке смогла обойти на один сантиметр Ивану Шпанович и завоевать бронзовую медаль. Для 31-летней американки она стала третьей на чемпионатах мира: первое золото она выиграла ещё в 2005 году.

Тройку призёров в заключительной попытке могла обойти Ивана Шпанович. Спортсменка из Сербии прыгнула дальше, чем лучший результат Риз, 7,02 м. Однако во время приземления она невольно оставила на песке отметку бумажным номером, который был закреплён у неё на спине. Судьи измерили прыжок именно по этой отметке, и он оказался равен 6,91 м, чего было недостаточно даже для попадания в тройку. Сборная Сербии подала протест на результаты соревнований, но он был отклонён.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки